Mithuna srtgifera är en fjärilsart som beskrevs av George Francis Hampson 1900. Mithuna srtgifera ingår i släktet Mithuna och familjen björnspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnspinnare
srtgifera